Lord Moyne kan syfta på:

 Walter Guinness, 1:e baron Moyne, engelsk politiker
 Bryan Guinness, 2:e baron Moyne (1905–1992), engelsk författare 
 Jonathan Guinness, 3:e baron Moyne  (född 1930), engelsk affärsman
  Lord Moyne, svenskt rock/punkband